John Lilley (1954-), amerykański gitarzysta
 John Lilley (1972-), amerykański hokeista